A Eredivisie de 1977–78 foi a 22ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Ajax entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1977-78 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

1977–78
1977 no futebol
1978 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1977
Desporto nos Países Baixos em 1978